Dita kan syfta på:

 Dita (djur) – ett släkte fjärilar
 Dita (artist) – en artist